L’Observatoire stratégique de l'information ou OSI, est un think tank créé en 2020, et qui succède à l'Observatoire géostratégique de l'information hébergé jusque-là au sein de l'IRIS. 

Composé d'un groupe d'experts, de chercheurs et de praticiens, l'Observatoire est dirigé par François-Bernard Huyghe.

Notes et références 

Think tank français